Ebbegletsjer (Antarctica), gletsjer in Antarctica
 Ebbegletsjer (Groenland), gletsjer in Groenland